Maranhão (staat), een van de 26 deelstaten van Brazilië
 Maranhão (Avis), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Avis